Безчастнов — русская фамилия. Известные носители:

 Безчастнов, Игорь Михайлович (1924—2018) — украинский архитектор и художник, педагог, член-корреспондент Украинской Академии архитектуры.